Clio steht für:

 Clio (Vorname) – siehe dort zu Namensträgerinnen
 eine Muse der griechischen Mythologie, siehe Klio (Muse)
 Clio-online, ein Fachportal für Geschichtswissenschaft
 Clio Awards, renommierte Auszeichnung der Werbebranche
 Clio Bay, Antarktika
 Clio-Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Renault Clio, Kleinwagen von Renault
Person:
 Leslie Clio (* 1986), deutsche Sängerin
 Clio (Schiff), ein Passagierschiff

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Clio (Alabama), Barbour County
 Clio (Florida), Liberty County
 Clio (Iowa), Wayne County
 Clio (Kalifornien), Plumas County
 Clio (Kentucky), Whitley County
 Clio (Louisiana), Livingston Parish
 Clio (Michigan), Genesee County
 Clio (Ohio), Guernsey County (nicht mehr existent)
 Clio (South Carolina), Marlboro County
 Clio (West Virginia), Roane County

Siehe auch:
 infoclio.ch (Fachportal)
 Klio (Begriffsklärung)